Adriano Augusto do Valle, (Portugal, 1869 — Rio de Janeiro??, ????), era um imigrante português.

Biografia 
Emigrara de Portugal aos oito anos de idade. Foi o autor do disparo do Atentado de julho de 1889 contra o imperador brasileiro, Dom Pedro II, tinha 20 anos.